Сезон 1982 стал для ЦСКА 44-м в чемпионате СССР по футболу. После относительно хорошего прошлого сезона, руководство стало ещё сильнее обновлять состав. На это раз был полный провал: плохие результаты как в чемпионате, так и в кубке страны, в итоге смена тренера по ходу сезона и 15-е место в чемпионате. Расстояние между клубом и зоной вылета — 2 очка.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица 

Лимит ничьих — 10.

Кубок СССР

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1982
ЦСКА
ЦСКА